31-я параллель — воображаемая линия на поверхности Земли:
 31-я параллель северной широты
 31-я параллель южной широты

См. также 
 31-й меридиан восточной долготы
 31-й меридиан западной долготы